Le Parti conservateur au Royaume-Uni connaît deux élections en 2022 :
 l'élection de juillet-septembre 2022, qui voit Liz Truss succéder à Boris Johnson ;
 l'élection d'octobre 2022, à venir.